Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gerry Weber Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 13. und 14. Juni 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Halle (Westf.)